Il doppio del torneo di tennis US Clay Court Championships 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Katerina Maleeva e Manuela Maleeva-Fragniere che hanno battuto in finale Penny Barg-Mager e Paula Smith 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Kathy Horvath /  Andrea Temesvári (quarti di finale)
 Zina Garrison /  Lori McNeil (quarti di finale)
 Penny Barg-Mager /  Paula Smith (finale)
 Beth Herr /  Terry Phelps (semifinali)

 Mercedes Paz /  Adriana Villagran-Reami (quarti di finale)
 Camille Benjamin /  Kim Sands (secondo turno)
 Katerina Maleeva /  Manuela Maleeva-Fragniere (Campionesse)
 Pam Casale-Telford /  Susan Mascarin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1985